Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1975/76 war die 24. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde Vorjahresmeister Eintracht Trier, nach einem 2:1-Sieg im Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen Neuendorf. Die  Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd beendete Trier in der Gruppe Südwest als Sieger und stieg in die 2. Liga auf. TuS Neuendorf nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1976 teil und scheiterte in der 2. Runde am SV Holzwickede (Westfalen). Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der SV Speicher und TuS Bad Marienberg antreten. Für die nachfolgende Saison 1976/77 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurliga der BSV Weißenthurm, Eintracht Höhr-Grenzhausen und der VfL Trier.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1975/76 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1975/76 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 9. März 2022

Fußballsaison 1975/76
1975